Лабиен може да се отнася за:

 Тит Лабиен – военачалник от времето на Римската република;
 Тит Лабиен – римски историк от времето на Октавиан Август;
 Квинт Лабиен – римски военачалник и син на Тит Лабиен.